Cerdon este numele câtorva comune din Franța:

 Cerdon, comună din departamentul Ain
 Cerdon, comună din departamentul Loiret